Кинески љускавац (, [Манис пентадактила] — „петопрсти љускавац”) је врста љускаваца, из рода Manis унутар потпородице Maninae и породице Manidae, која настањује подручје јужне и Југоисточне Азије и јужне Кине.

Етимологија назива

Опис 
Кинески љускавац је мали до средње велик сисар са издуженим тјелом и дугим репом. Ова врста је покривена кератинским љускама (пречника 20 до 50 mm), распоређеним у 14 до 18 попречни и 15 до 19 уздужних преклапајући редова по тјелу и 14 до 20 редова дуж репа, заједно са дебелом чекињастом длаком свјетлосмеђе боје између љуски. На цјелом тјелу ове врсте се налази укупно око 520 до 580 љуски, које заједно теже око 573,47 g. Љуске могу бити тамносмеђе, тамне маслинастосмеђе, жутосмеђе или тамносиве боје, а повремено на неким љускама недостаје пигментација. Стомак, унутрашња страна ногу, доња страна врата, њушка и бочне стране лица кинеског љускавца нису покривени љускама, већ су покривени ријетком бјелом длаком.

Распрострањеност и станиште 
Кинески љускавац је распрострањен на подручју јужне и Југоисточне Азије (на западу до Непала, на југу до сјеверног Вијетнама, и на сјеверу и истоку до јужне Кине). Ова врста насељава широколисне и мешовите шуме умерених предела, травнате равнице, пољопривривредна земљишта, шуме бамбуса, четинарске шуме, примарне и секундарне тропске шуме и друга шумска подручја до 3000 m надморске висине.

Начин живота 
Кинески љускавац прави подземне пролазе.

Угроженост 
Ова врста се сматра угроженом.

Популациони тренд 
Популација ове врсте се смањује, судећи по расположивим подацима.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе врсте Manis pentadactyla.

Временска распрострањенст врсте Manis pentadactyla унутар рода Manis

Види још 
 Класификација сисара
 Азијски љускавац
 Љускавац (подрод)

Референце

Спољашње везе 

 -{IUCN}- црвена листа угрожених врста, детаљнији подаци о врсти 
 EDGE of Existence (Chinese pangolin) – Saving the World's most Evolutionarily Distinct and Globally Endangered (EDGE) species
 IUCN SSC Pangolin Specialist Group – Chinese pangolin
 ADW entry
 Jung-Tai Chao. General Status of Formosan Pangolin Manis pentadactyla pentadactyla

Љускавци
Сисари Азије
Угрожени таксони